Christina Chang peut faire référence à :

 Christina Chang (1971-) : actrice américaine d'origine taïwanaise
  (1985-) : joueuse de football jamaïcaine
 Christina Catherine Chang : chercheuse australienne

Voir aussi 

 Christina Chong

Homonymie de personnes
Homonymie